

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Tuj“ beginnt.

Tuj 



Tuja 
 Tuja, Schwiegermutter Amenophis III.
 Tuja († 1258 v. Chr.), Frau des Pharaos Sethos I., Mutter des Pharaos Ramses II
 Tujaa, Njam-Osoryn (* 1958), mongolische Politikerin
 Tujamo (* 1988), deutscher DJ
 Tujaqbai, Scharmachan (* 1947), kasachischer Jurist und Politiker

Tuji 
 Tujiko, Noriko (* 1976), japanische Musikerin

Tuju 
 Tujunen, Jyrki (* 1968), finnischer Radrennfahrer